Christoph Harrach (* 1974 in Weilburg) ist ein deutscher Betriebswirt, Unternehmer, Wissenschaftler und Yogalehrer.

Werdegang 
Von 1995 bis 1997 absolvierte Christoph Harrach eine Ausbildung zum Diplom-Kommunikationswirt (IHK). Dem schloss sich bis 2001 ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Gießen und der Fachhochschule Wiesbaden an. Danach arbeitete Harrach bis 2004 als E-Commerce-Manager bei Neckermann (Versandhandel). Parallel ließ er sich während dieser Zeit bis 2003 zum Yogalehrer ausbilden. Von 2004 bis 2007 arbeitete Christoph Harrach als Abteilungsleiter im Bereich E-Commerce bei Hess Natur.  Begleitend zu seinem Engagement als KarmaKonsum-Blogger und KarmaKonsum-Konferenzveranstalter war Harrach von 2011 bis 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl „Ökonomie & Nachhaltiger Konsum“ der Technischen Universität Berlin. 2021 wurde Christoph Harrach an der Technischen Universität Berlin (Fakultät 1, Fakultät Geistes- und Bildungswissenschaften) zum Thema „Psychologisches Nachhaltigkeitsempowerment von Mitarbeiter*innen am Arbeitsplatz“ promoviert.

Wirken 
Der Name Christoph Harrach wird mit sehr vielen Berufsbezeichnungen in Verbindung gebracht. So ist er Autor, Blogger, Gründer von KarmaKonsum, Yogalehrer sowie Dipl.-Betriebswirt. Der Nachhaltigkeitsaktivist, Nachhaltigkeitsforscher, Trendforscher bzw. Marketingfachmann Harrach bezeichnet sich als Innovations- und Gemeinwohlberater.

2009 und 2014 war er offizieller Projektträger der UN-Dekade für nachhaltige Bildung der UNESCO. Darüber hinaus ist er Gemeinwohlberater der „Stiftung Gemeinwohl-Ökonomie NRW“.

KarmaKonsum 
Der Begriff KarmaKonsum ist eine Wortschöpfung (Kofferwort aus Karma und Konsum) von Christoph Harrach. Ziel ist die Förderung nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens im Sine des  Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS). Von 2007 bis 2014 betrieb Harrach den Weblog KarmaKonsum und war Initiator der gleichnamigen Konferenz. Die erste Veranstaltung in einer kleinen Brotfabrik im September 2007 besuchten 130 Teilnehmende. 2009 hatte die Veranstaltung in den Räumen der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt am Main etwa 600 Teilnehmende. Die Karma Konsum Konferenz 2012 in Frankfurt am Main galt als Beispiel für ein Event mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch.

Während der Konferenzen wurde der KarmaKonsum Gründer-Award vergeben. Der Preis war einer der  ersten spezialisierten Gründungswettbewerbe im Bereich der Green Economy.

Persönliches 
Christoph Harrach lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Bad Meinberg.

Auszeichnungen 
 2010 erhielt Christoph Harrach im Rahmen der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises den „Publikumspreis der Wirtschaftswoche“ in der Kategorie Medien.

Publikationen

Weblinks 
 
 Website von Christoph Harrach

Einzelnachweise 

Autor
Deutscher
Geboren 1974
Mann